

Ромашкове — село, Сумська область, Середино-Будський район
 Ромашкове — селище, Херсонська область, Білозерський район

Див. також 
 Ромашково